PVP est un sigle qui peut désigner :
 Poly vinyl pyrrolidone (PVP)
 PvP, dans les MMORPG, qui désigne le jeu Player Versus Player, donc 
 PVP, groupe de punk rock espagnol, originaire de Madrid
 Parti des verts pour le progrès, parti politique tunisien
 Petit véhicule protégé, un véhicule léger tout-terrain développé pour l'armée française
 Portée visuelle de piste, souvent connu par le terme anglais Runway Visual Range, est la visibilité le long d'une piste d'aéroport
 Les professeurs de la Ville de Paris, une exception en France, qui exercent dans les écoles élémentaires dans trois disciplines : musique, arts plastiques, EPS